Марковский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Марковский сельсовет — Минская область, Молодечненский район.

 Россия
 Марковский сельсовет — Алтайский край, Ключевский район.
 Марковский сельсовет — Благовещенский район, Амурская область.
 Марковский сельсовет — Вологодская область, Вологодский район.
 Марковский сельсовет — Курганская область, Кетовский район.
 Марковский сельсовет — Курская область, Глушковский район.

См. также 
 Марковское сельское поселение